Anna Dahlberg – sciatrice svedese
Edward Dahlberg – scrittore statunitense 
Erik Dahlberg – militare ed un ingegnere svedese
Mae Dahlberg – attrice statunitense
Mikael Dahlberg – calciatore svedese
Pontus Dahlberg – calciatore svedese
Sandra Dahlberg (1979) – cantante svedese